

Politica 
 Oliver Janich – giornalista, scrittore e politico tedesco

Sport 
 Francesco Janich – dirigente sportivo e calciatore italiano